San Antonio de Flores puede hacer referencia a:
 San Antonio de Flores (Choluteca), municipio del departamento de Choluteca, Honduras;
 San Antonio de Flores (El Paraíso), municipio del departamento de El Paraíso, Honduras.